Alice Havers (1850-1890), peintre et illustratrice anglaise ;
 Clopton Havers (1657-1702), médecin anglais ;
 Nigel Havers (1951-), acteur britannique.

Voir aussi